Рольф Сеттерлунд (род. 2 января 1942 года в Лудвике) — бывший шведский футболист (полузащитник) и хоккеист с мячом, также работал футбольным тренером.

Карьера 
Сеттерлунд начал профессиональную карьеру в 1963 году в «Отвидаберге» из второго дивизиона, где отыграл два сезона. Затем он перешёл в «Сандекерн». С 1969 по 1971 год он играл во втором дивизионе за «Сандвикен», в этом же клубе играл в хоккей с мячом в первом дивизионе.

15 апреля 1972 года в возрасте 30 лет он дебютировал в Аллсвенскане в составе АИКа. К 1976 году он провел за клуб 117 игр и забил 11 голов в чемпионате. В 1976 году он смог вместе с командой выиграть Кубок Швеции по футболу.

В 1977 году Сеттерлунд перешёл в «Браге», где стал играющим тренером. Он выступал за клуб до 1980 года и благодаря хорошим выступлениям в последнем сезоне он был награждён шведским Золотым мячом. В возрасте 38 лет он стал самым возрастным лауреатом награды. Примечательно, что Сеттерлунд никогда не играл за сборную Швеции.

В 1981 году Сеттерлунд возглавил свой бывший клуб АИК. В 1983 году он смог вывести команду на первое место в Аллсвенскане. Тогда по регламенту чемпион определялся по результатам плей-офф, там в полуфинале с общим счётом 3:2 АИК уступил «Гётеборгу». В 1985 году он выиграл с командой Кубок Швеции, в финале по пенальти со счётом 4:3 его команда обыграла «Эстер». В 1986 году он расторг контракт.

С 1987 года Сеттерлунд тренировал «Эребру», который вернул в Аллсвенскан после десяти лет во втором дивизионе. В 1992 году он покинул клуб и в 1993 году возглавил «Спорвеген» из второго дивизиона, но покинул клуб после всего лишь одного сезона. Его следующим клубом стал «Мальмё». В 1997 году он стал у руля «Хаммарбю» из второго дивизиона, с которым поднялся в Аллсвенскан.

Примечания 

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Отвидаберг»
Игроки ФК «Сандвикен»
Игроки ФК АИК
Игроки ФК «Браге»
Футбольные тренеры Швеции
Тренеры ФК «Браге»
Тренеры ФК АИК
Тренеры ФК «Эребру»
Тренеры ФК «Мальмё»
Тренеры ФК «Хаммарбю»
Тренеры ФК «Васалунд»